

Aziende 
 Lapierre – azienda francese di attrezzature sportive

Persone 
 Cherilyn Sarkisian LaPierre, in arte Cher (1946) – cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense
 Dominique Lapierre (1931–2022) – scrittore e filantropo francese
 Fabrice Lapierre (1983) – lunghista australiano
 Maxim Lapierre (1985) – hockeista su ghiaccio canadese 
 Nicolas Lapierre (1984) – pilota automobilistico francese